Barent Fabritius (1624-1673) : peintre néerlandais ;
 Carel Fabritius (1622-1654) : peintre néerlandais ;
 Johannes Fabritius (1636-1693) : peintre néerlandais ;
 Ludvig Fabritius (1854-1933) : vétérinaire finlandais.

Autre 
 (16690) Fabritius : astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.